Diakonatshaus bezeichnet:
 Diakonatshaus (Prettin)
 Diakonatshaus (Göppingen)
 Diakonatshaus (Möckmühl)
 Diakonatshaus (Schopfheim)
 Diakonatshaus (Bergen auf Rügen)
 Diakonatshaus (Wismar)
 Diakonatshaus (Basel)
 Diakonatshaus (Dassel)
 Diakonatshaus (Spandau)